Hållsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hållsjön, Västergötland, sjö i Göteborgs kommun,  (11,1 ha)
Liss-Hållsjön, sjö i Tierps kommun, 

Hållsjön (Karlskoga socken, Värmland), sjö i Karlskoga kommun,  (38,2 ha)
Hållsjön (Lungsunds socken, Värmland), sjö i Storfors kommun,  (1,35 km²)
Hållsjön, Ångermanland, sjö i Kramfors kommun,  (18,6 ha)

Se även
Hålsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn